Mercury Monterey (1952) – sedan klasy pełnowymiarowej produkowany w latach 1952–1974.
 Mercury Monterey (2003) – van klasy średniej produkowany w latach 2003–2007.